Klaas Smit (voetballer)
 Klaas Smit (ingenieur)